Europacupen i ishockey 1969/1970 startade den 13 september 1969, och avslutades den 10 oktober 1970.

Turneringen vanns av sovjetiska CSKA Moskva, som besegrade ett annat sovjetiskt lag, Spartak Moskva, i finalspelet.

Första omgången

 Dynamo Weißwasser och  Dukla Jihlava vidare direkt

Andra omgången

Tredje omgången

 Spartak Moskva och CSKA Moskva vidare direkt

Slutspel

Semifinaler

Final

Referenser

 Coupe d'Europe 1969/70

1969 i Europa
1970 i Europa
1969/1970
Ishockeysäsongen 1969/1970